Soul Surfer peut désigner :
 Soul Surfer (trad : surfeur dans l'âme), est un terme américain inventé dans les années 1960, qui désigne un . Il peut participer à des compétitions, mais gagner n'est pas son objectif car il méprise la commercialisation de surf ;
 Soul Surfer, film américain réalisé par Sean McNamara, sorti en 2011.